Фол:

 Фол — нарушение правил.
 Фол — наказание в баскетболе.
 Фол последней надежды — в спорте: умышленное нарушение, направленное на срыв явно результативной атаки.
 Фол — в древнегреческой мифологии кентавр.
 (5145) Фол — астероид группы Кентавров.
 ФОЛ — фиксация отключения линии.